La formula del Grübler consente di trovare il numero di gradi di libertà di un meccanismo disposto nel piano.

I simboli che compaiono nella formula hanno i seguenti significati:
 : numero di gradi di libertà del meccanismo in esame;
 : numero massimo di gradi di libertà che ogni membro ha nel piano, ovvero due traslazioni e una rotazione;
 : numero di membri di cui è costituito il meccanismo;
 : numero delle coppie cinematiche di classe 1 presenti nel meccanismo;
 : numero delle coppie cinematiche di classe 2 presenti nel meccanismo;
 I coefficienti che precedono  e  sono il numero di gradi di libertà bloccati dalla rispettiva classe.
Si riporta una tabella riassuntiva con i gradi di libertà (gdl) lasciati liberi o bloccati da ogni classe.

Caratterizzazione statica e cinematica 

Il numero dei gradi di libertà può risultare negativo, positivo o nullo. Pertanto, a seconda di , il meccanismo può essere:
  < 0 → sistema iperstatico;
  > 0 → sistema labile;
  = 0 → sistema isostatico.

Bibliografia 
 E. Funaioli, A. Maggiore, U. Meneghetti - Lezioni di meccanica applicata alle macchine, prima parte, Bologna, Pàtron, 2005.

Voci correlate 
 Formula di Kutzbach
 Vincolo

 
Meccanica classica